CISA (Costruzioni italiane serrature e affini) – azienda operante nel settore dei sistemi di chiusura e protezione degli accessi
Centro d'informazione sulla sterilizzazione e sull'aborto – organizzazione fondata da Adele Faccio per combattere l'aborto clandestino
 Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio – istituto di ricerca per l'architettura
 CISA - agenzia stampa africana
 CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) -  agenzia governativa statunitense per la cybersecurity
 Strada statale 62 della Cisa
 Passo della Cisa